, . Родился 20 октября 1912 года в Токио, Япония — умер 21 декабря 1978 года — японский актёр, популярный в 1930-х — 1950-х годах. Снимался в фильмах выдающихся режиссёров Ясудзиро Одзу, Ясудзиро Симадзу, Хэйноскэ Госё, Хироси Симидзу, Кэйсукэ Киносита, Микио Нарусэ, Тэйноскэ Кинугаса и других.

Биография 
С 1933 по 1935 год учился на экономическом факультете токийского университета Риккё.

В 1935 году оставил своё резюме при наборе актёров в кинокомпанию «Сётику». В 1936 году он трудоустраивается в студию «Офуна» компании «Сётику», где дебютирует в том же году довольно заметной ролью брата Кинъити в фильме режиссёра Ясуси Сасаки Ｚメン青春突撃隊 (Z men seishun totsugeki-tai). Вместе с пришедшим на год раньше в кинокомпанию однокурсником по университету Риккё, Кэном Уэхарой и ещё одним молодым актёром Сином Сабури, в 1937 году снялся в фильме «Тройная помолвка» режиссёра Ясудзиро Симадзу. После удачного проката этого фильма в Японии трое молодых актёров стали популярными звёздами японского кино конца 1930-х. Воспользовавшись успехом молодых актеров, студия незамедлительно начала рекламную кампанию в прессе, представляя их как «трио Сётику», звёзд нового поколения. С того же 1937 года начинается сотрудничество молодого актёра с мэтром японской кинорежиссуры Ясудзиро Одзу, у которого он снимется в четырёх фильмах: «Что забыла дама?» (1937), «Был отец» (1942), «Курица на ветру» (1948) и «Раннее лето» (1951).

С 1941 года и до конца войны был период пика наибольшей популярности актёра, но в эти же годы он потерял жену и дочь. Старший сын Сюдзи Сано, — Хироси Сэкигути пошёл по стопам отца, став актёром. Снимается в кино и внук Томохиро Сэкигути.

Актёр с переменным успехом снимался до самой свой кончины в 1978 году. По данным японской базы данных по кино (Japanese Movie Database) на счету Сюдзи Сано роли в 147 фильмах. Умер актёр в шестьдесят шесть лет от сердечной недостаточности.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Японии
Умершие от сердечной недостаточности